RLE steht für:
 Right-to-Left Embedding, siehe Bidirektionales Steuerzeichen
 AG Ruhr-Lippe-Eisenbahnen, ein Eisenbahnunternehmen
 Run-length Encoding, ein Kompressionsalgorithmus, siehe Lauflängenkodierung
 RLE International, ein Ingenieursdienstleister
 Rico Linhas Aéreas (ICAO-Code), brasilianische Fluggesellschaft
 Religion, livssyn og etikk (deutsch Religion, Lebensanschauung und Ethik), ein ehemaliges Unterrichtsfach in Norwegen

RLE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Leżajski in der Woiwodschaft Karpatenvorland

Abkürzung